Rhee (Assen), buurtschap in de gemeente Assen, provincie Drenthe, Nederland.
 Rhee (Sumbawa), plaats in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara, Indonesië.
 Rhee (onderdistrict), onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara, Indonesië.
 Syngman Rhee, de eerste president van Zuid-Korea.